

Astronomia
 2745 San Martín – asteroide della fascia principale

Geografia

Argentina 
 San Martín – capoluogo del distretto General San Martín
 San Martín – capoluogo del dipartimento di San Martín nella provincia di Mendoza

Colombia 
 San Martín, comune del dipartimento di Cesar
 San Martín, comune del dipartimento di Meta
 San Martín de Loba, comune del dipartimento di Bolívar

El Salvador 
 San Martín – comune del dipartimento di San Salvador

Guatemala 
 San Martín Jilotepeque, comune del dipartimento di Chimaltenango
 San Martín Sacatepéquez, comune del dipartimento di Quetzaltenango
 San Martín Zapotitlán, comune del dipartimento di Retalhuleu

Messico 
 San Martín Texmelucan, comune dello stato di Puebla 
 San Martín Totoltepec, comune dello stato di Puebla

Panama 
 San Martín – comune della provincia di Panama

Perù 
 San Martín – regione

Spagna 
 San Martín de Boniches – provincia di Cuenca
 San Martín de la Vega – comunità autonoma di Madrid
 San Martín de la Vega del Alberche – Provincia di Avila
 San Martín de la Virgen de Moncayo – provincia di Saragozza
 San Martín de Montalbán – provincia di Toledo
 San Martín de Oscos – Asturie
 San Martín de Pusa – provincia di Toledo
 San Martín de Rubiales – provincia di Burgos
 San Martín de Trevejo – provincia di Cáceres
 San Martín de Unx – Navarra
 San Martín de Valdeiglesias – comunità autonoma di Madrid
 San Martín de Valderaduey – provincia di Zamora
 San Martín de Valvení – provincia di Valladolid
 San Martín del Castañar – provincia di Salamanca
 San Martín del Pimpollar – provincia di Ávila
 San Martín del Rey Aurelio – Asturie
 San Martín del Río – provincia di Teruel
 San Martín del Tesorillo – provincia di Cadice
 San Martín y Mudrián – provincia di Segovia

Persone 

 José de San Martín (1778-1850) – generale argentino, liberatore del Sudamerica
 Conrado San Martín (1921-2019) – attore spagnolo

Altro 
 San Martín – galeone portoghese poi dell'Invincibile Armata